La route nationale 110 peut désigner à la fois :

 Route nationale 110 en France métropolitaine
 Route nationale 110 en Chine
 Route nationale 110 en Slovénie

Voir aussi